Okręty US Navy o nazwie USS  "Darter":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1943-44.
 Drugi  był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1956-89.

Darter